Cyberathlete Professional League
 Combined Programming Language, zie BCPL
 Commercial Pilot Licence
 Certified Pension Lawyer
 CPL Ltd. (Computer Placement Ltd)- een resource en outsource bedrijf in div. landen in Europa, met HQ in Ierland
 Chronisch Progressief Lymfoedeem bij paarden
 Circular Polarizer Lens, zie Polarisatiefilter (fotografie)
 Chemical Physics Letters, engelstalig wetenschappelijk tijdschrift
 Cercle des Patineurs Liégeois, een voormalige Luikse ijshockeyclub